Mindfulness hace referencia a varios artículos:

 Mindfulness o conciencia plena, concepto de la meditación budista; 
 Mindfulness (psicología), aplicaciones terapéuticas basadas en el concepto de la meditación budista.